Тамброни, Джузеппе (Giuseppe Tambroni; 1773—1824) — итальянский археолог и дипломат; брат Клотильды Т..
 Тамброни, Клотильда (1758—1817) — итальянская филолог, лингвист и поэтесса; сестра Джузеппе Т.
 Тамброни, Фернандо (1901—1963) — итальянский политик и государственный деятель, премьер-министр (1960).

Примечания